Laor ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Laor (* 1930), israelischer Botschafter
 Yitzhak Laor (* 1948), hebräischsprachiger Schriftsteller